Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 2022 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler im Einzel, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 14. und 15. Mai 2022 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

Tennisturnier in Lyon
ATP Tour 2022